Termin Mucinaminilserin mucinaminidaza ima više značenja.
 Glikopeptidna alfa-N-acetilgalaktozaminidaza, enzim
 Mucinaminilserinska mucinaminidaza, enzim